Berliner Brücke ist die Bezeichnung vieler Brückenbauten in Deutschland. Die bekanntesten und bedeutendsten sind:

 Berliner Brücke in Halle (Saale)
 Berliner Brücke in Duisburg
 Berliner Brücke in Leipzig